Gornja Rijeka, općina u Koprivničko-križevačkoj županiji, u Hrvatskoj
 Gornja Rijeka (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo, BiH